Vernon Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Vernon Township (Illinois)
 Vernon Township (Hancock County, Indiana)
 Vernon Township (Jackson County, Indiana)
 Vernon Township (Jennings County, Indiana)
 Vernon Township (Washington County, Indiana)
 Vernon Township (Dubuque County, Iowa)
 Vernon Township (Humboldt County, Iowa)
 Vernon Township (Palo Alto County, Iowa)
 Vernon Township (Van Buren County, Iowa)
 Vernon Township (Wright County, Iowa)
 Vernon Township (Kansas)
 Vernon Township (Isabella County, Michigan)
 Vernon Township (Shiawassee County, Michigan)
 Vernon Township (Minnesota)
 Vernon Township (Missouri)
 Vernon Township (New Jersey)
 Vernon Township (Kidder County, North Dakota)
 Vernon Township (Walsh County, North Dakota)
 Vernon Township (Clinton County, Ohio)
 Vernon Township (Crawford County, Ohio)
 Vernon Township (Scioto County, Ohio)
 Vernon Township (Trumbull County, Ohio)
 Vernon Township (Oklahoma)
 Vernon Township (Pennsylvania)
 Vernon Township (Beadle County, South Dakota)
 Vernon Township (Grant County, South Dakota)